Plaatsen in Bulgarije
Brestovitsa (Plovdiv), een dorp in de gemeente Rodopi in oblast Plovdiv
Brestovitsa (Roese), een dorp in de gemeente Borovo in oblast Roese

Zie ook
 Brestovica pri Komnu
 Brestovica pri Povirju